Jammertal může mít tyto významy:

 Slzavé údolí (něm. Jammertal), biblický termín
 Jammertal, jiné označení údolí řeky Dörsbachu
 Jammertal, přírodní chráněné území v německém Bielefeldu a Herfordu
 Jammertal hřbitov v Salzgitteru
 Jamrtál, hovorové označení Nuselského údolí v Praze